TTM ist die Abkürzung für:
 Bahnhof Tamm (Württ) nach DS 100
 Nördliches Tutchone (ISO-639-3-Code), eine der zwei Sprachen der Tutchone, Kanada
 Tablon de Tamara in Kolumbien (Internationaler Flughafencode)
 TanzTheaterMünchen – Tanztheater des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München
 Time-to-Market
 Traditionelle Thai-Massage
 Traditionelle Thailändische Medizin
 Trailing Twelve Months, bei Finanzdaten bestimmte Verhältnisse im Vergleich zum Zeitraum der vergangenen zwölf Monate (z. B. die Performance)
 Traitements Thermiques Montreux, heute Sierre, Schweiz, bekannt für klassische Raclettegeräte, Mongolentöpfe, Tatarenhüte sowie technische Beschichtungen
 Transtheoretisches Modell, Stufenmodell der Verhaltensänderung
 Trichotillomanie, eine Störung der Impulskontrolle, bei der (meist) die Betroffene die eigenen Haare ausreißt
 Turbulent Transfer Model
 Two tone modulation, Zwei-Ton-Modulation, die Grundlage eines Messverfahrens 
ttm steht für:

TTM